Squillidae är en familj av kräftdjur. Squillidae ingår i överfamiljen Squilloidea, ordningen mantisräkor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Squillidae 29 arter. 

Squillidae är enda familjen i överfamiljen Squilloidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Squillidae